De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2006 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 2 juli 2006 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP
Michel Fabrizio nam niet deel aan de race na een crash in de vrije trainingen.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Groot-Brittannië